Jan Stejskal ist der Name folgender Personen:
 Jan Stejskal (Politiker) (1933–2013), tschechoslowakischer Ökonom, Parteifunktionär und Politiker
 Jan Stejskal (Fußballspieler) (* 1962), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Jan Stejskal (Fußballspieler, 1997) (* 1997), tschechischer Fußballtorwart